Wrath – amerykański zespół muzyczny
 Wrath – album Lamb of God
 Wrath – album Iris

Zobacz też 
 gniew (emocja)